Hökasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hökasjö, Småland, sjö i Alvesta kommun,  (13,8 ha)
Hökasjön (Asa socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun och Växjö kommun,  (57,2 ha)
Hökasjön (Barkeryds socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (8,16 ha)
Hökasjön (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (22,3 ha)
Hökasjön (Gryteryds socken, Småland), sjö i Falkenbergs kommun och Gislaveds kommun,  (8,35 ha)
Hökasjön (Hylletofta socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (4,74 ha)
Hökasjön (Skede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (15 ha)
Hökasjön (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (1,22 km²)
Hökasjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Västra Hökasjö, sjö i Alvesta kommun, Ljungby kommun och Värnamo kommun,  (12,5 ha)
Östra Hökasjö, sjö i Alvesta kommun och Värnamo kommun,  (18,7 ha)
Hökasjö, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (16 ha)
Hökasjön (Ljushults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Hökasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Hökasjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (7,1 ha)

Se även
Höksjön
Hökesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn